Mazhai bezeichnet:

 Mazhai (Erqi) (马寨镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Erqi in der chinesischen Provinz Henan
 Mazhai (Maguan) (八寨镇), Großgemeinde im Kreis Maguan in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mazhai (Qixingguan) (八寨镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Qixingguan in der chinesischen Provinz Guizhou
 Mazhai (Leibo) (八寨乡), Gemeinde im Kreis Leibo in der chinesischen Provinz Sichuan
 Mazhai (Yingzhou) (马寨乡), Gemeinde im Stadtbezirk Yingzhou in der chinesischen Provinz Anhui